Полетаево — название населённых пунктов в России:

 Полетаево — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Полетаево — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Полетаево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Полетаево — село в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Полетаево — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.

См. также